«Been Around the World» () — четвёртый сингл американского рэпера Puff Daddy из его дебютного студийного альбома No Way Out, выпущенный 14 ноября 1997 года на лейбле Bad Boy Records.

В записи песни приняли участие рэперы The Notorious B.I.G. и Mase. Песня была спродюсирована Ron «Amen-Ra» Lawrence и Deric Angelettie. «Been Around the World» содержит семпл из хита Дэвида Боуи 1983 года, «Let’s Dance», и содержит интерполяцию песни Лизы Стэнсфилд «All Around the World» в исполнении The Notorious B.I.G. на припеве. В альбомной версии песня заканчивается скитом, состоящим из интервью с «The Mad Producer».

Сингл достиг 2 места в чарте Billboard Hot 100, 7 места в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs и 1 места в чарте Hot Rap Singles. А также занял 20 место в чарте UK Singles Chart в Великобритании. Сингл был сертифицирован как «платиновый» 16 декабря 1997 года.

Музыкальное видео на песню было снято Полом Хантером. Мэйс и Пафф Дэдди снялись в качестве шпионов. Видео включало в себя появления таких гостей, как Вивика А. Фокс, Куинси Джонс, Вайклеф Жан и Дженнифер Лопес.

Официальный ремикс на песню включает в себя участие от Mase и Carl Thomas и семплирует песню Роя Айерса «Feelin’ Good».

Список композиций

Винил 12" 
Сторона А
 «Been Around The World» (Radio Mix) (Featuring The Notorious B.I.G. & Mase) — 4:04
 «It's All About The Benjamins» (Remix I) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox, Dave Grohl, Fuzzbubble, Perfect, Rob Zombie) — 4:45
 «It's All About The Benjamins» (Remix II) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox, Dave Grohl, Fuzzbubble, Perfect, Rob Zombie, Size 14) — 4:42
 «It's All About The Benjamins» (Album Version) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox) — 4:38

Сторона Б
 «Been Around The World» (Instrumental) — 5:20
 «It's All About The Benjamins» (Remix I) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox, Dave Grohl, Fuzzbubble, Perfect, Rob Zombie) — 4:43
 «It's All About The Benjamins» (Remix II) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox, Dave Grohl, Fuzzbubble, Perfect, Rob Zombie, Size 14) — 4:41

CD-сингл 
 «Been Around The World» (Radio Mix) (Featuring The Notorious B.I.G. & Mase) — 4:07
 «It's All About The Benjamins» (Shot-Caller Rock Remix) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox) — 4:44

Промо CD-сингл 
 «Been Around The World» (Radio Mix) (Featuring The Notorious B.I.G. & Mase) — 4:07
 «Been Around The World» (Instrumental) — 5:19

Аудиокассета 
Сторона А
 «Been Around The World» (Radio Mix) (Featuring The Notorious B.I.G. & Mase) — 4:04
 «It's All About The Benjamins» (Shot-Caller Rock Remix) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox) — 4:39

Сторона Б
 «Been Around The World» (Radio Mix) (Featuring The Notorious B.I.G. & Mase) — 4:04
 «It's All About The Benjamins» (Shot-Caller Rock Remix) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox) — 4:39

Цифровая дистрибуция (iTunes/Apple) (2014) 
 «Been Around The World» (Featuring The Notorious B.I.G. & Mase) — 5:25
 «Been Around The World» (Instrumental) — 5:20
 «It's All About The Benjamins» (Mo Chedda Mix) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox) — 4:59
 «It's All About The Benjamins» (Gangsta Mental Mix) (Featuring The Notorious B.I.G., Lil' Kim, The Lox) — 9:15

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификация

Ссылки 
 «Been Around the World» на сайте Discogs
 «Been Around the World» на сайте RapGenius

Примечания 

Синглы 1997 года
Песни 1997 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Rap Songs
Песни, написанные Шоном Комбсом